Константин Александрович Харин (17 ноября 1969) — советский и украинский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник футбольной школы запорожского «Металлурга». До распада СССР выступал только в соревнованиях коллективов физкультуры.

В 1992 году перешёл в солигорский «Шахтёр», в его составе сыграл 9 матчей в первом независимом чемпионате Белоруссии в высшей лиге.

Вернувшись на Украину, играл за команды переходной и второй лиги — «Море» (Феодосия), «Фетровик» (Хуст), «Торпедо» (Мелитополь), а также за любительские коллективы. Завершил профессиональную карьеру в 26-летнем возрасте.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Кафа»
Игроки ФК «Фетровик»
Игроки ФК «Олком»